Jim Reeves (1923–1964) – amerykański piosenkarz country
 Jim Reeves (1968–2016) – niemiecki piosenkarz synth-popowy, lider zespołu Sqeezer